Soaserana (Menabe), een plaats en gemeente in Madagaskar, in de regio Menabe.
Soaserana (Atsimo-Andrefana), een plaats en commune in Madagaskar, in de regio Atsimo-Andrefana.